Баборы́ка

 Баборыка — русское полное прозвищное мужское личное имя.
 Баборыка — украинская фамилия.